DMG:
 DMG — формат файлов для операционной системы macOS.
 Double media group — компания.
  ( (), основано в 1845 г.) — научная организация, изучающая страны Востока.
 Правила романизации арабского письма Немецкого восточного общества.